Константи́н Кули́к:
 Кулик, Константин Алексеевич (1917—1944) — Герой Советского Союза.
 Кулик, Константин Анатольевич (род. 1970) — советский и украинский футболист.
 Кулик, Константин Николаевич (род. 1952) — советский и российский учёный.